The Last Shot (1913); Amerikaanse film uit 1913, geregisseerd door Jess Robbins
 The Last Shot (1916); Amerikaanse film uit 1916, geregisseerd door George Terwilliger
 The Last Shot (1922); Amerikaanse kortfilm uit 1922, geregisseerd door Bud Fisher
 The Last Shot (1926); Britse film uit 1926, geregisseerd door Charles Barnett
 The Last Shot (1946); Britse film uit 1946, geregisseerd door John Fernhout
 The Last Shot (1993); Amerikaanse film uit 1993, geregisseerd door Deborah Amelon
 The Last Shot (1999); Amerikaanse film uit 1999, geregisseerd door Jeff Dunn
 The Last Shot (2004); Amerikaanse film uit 2004, geregisseerd door Jeff Nathanson
 The Last Shot (2005); Amerikaanse kortfilm uit 2005, geregisseerd door Samara Ferrando, Helena Gentili en Marty Lang
 The Last Shot (2009); Amerikaanse kortfilm uit 2009, geregisseerd door Roberto Rosaly
 The Last Shot (2010); Amerikaanse film uit 2010, geregisseerd door Emilio Rodriguez
 The Last Shot (2011); Amerikaanse film uit 2011, geregisseerd door Noah Christofer
 The Last Shot (2014); Amerikaanse kortfilm uit 2014
 The Last Shot (2017); Amerikaanse kortfilm uit 2017, geregisseerd door Dídac Cabello
 The Last Shot (serie); Amerikaanse serie uit 2017
 The Last Shot (2019); Amerikaanse kortfilm uit 2019, geregisseerd door Alexi Tan
 The Last Shot (2021); Amerikaanse kortfilm uit 2021, geregisseerd door Yara da Silva-Heying